Kreuzeckbahn ist der Name
einer Standseilbahn im Mölltal, siehe Kreuzeckbahn (Kärnten)
einer Luftseilbahn zum Kreuzeck (Wettersteingebirge), siehe Kreuzeckbahn (Garmisch-Partenkirchen)